Fossier was waarschijnlijk een Frans motorfietsmerk dat rond 1905 zeer snelle tricycles maakte, mogelijk met motorblokken van De Dion-Bouton.

Frans historisch motorfietsmerk